Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2011—2012 — 111-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став Лінфілд.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Крузейдерс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Північної Ірландії 2011—2012.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/4 травня 2012

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2011—2012
Північна Ірландія
Північна Ірландія